Cheng Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Cheng Qu (härad i Kina, Guangdong), 
 Cheng Qu (härad i Kina, Fujian), 
 Cheng Qu (härad i Kina, Shanxi, lat 37,84, long 113,59), 
 Cheng Qu (härad i Kina, Shanxi, lat 36,19, long 113,10), 
 Cheng Qu (härad i Kina, Shanxi, lat 35,51, long 112,84), 

Robotskapade Kinaförgreningar